Frederick Humphreys (1816–1900) – amerykański fizyk,
 Frederick Humphreys (1878–1954) – brytyjski sportowiec,
 Frederick Humphreys (1883–1941) – amerykański pilot,
 Fred Humphreys (1907–1967) – australijski urzędnik, fotograf i botanik.